Кастельнуово-ди-Гарфаньяна () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.

Население составляет 6118 человек (2008 г.), плотность населения составляет 214 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 55032. Телефонный код — 0583.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100122134404/http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/